Бузинний — українське прізвище, яке утворене від прізвиська Буза, яке походить від дієслова «бешкетувати».

Походження 
Прізвище Бузинний, очевидно, походить від слова Бузина або прізвиська Буза.

Як відомо, у народі бузина — це демонічне місце, а також нечиста та небезпечна рослина (дерево, кущ). Прослідковується обмежене використання бузини в сімейних і календарних обрядах і широке її застосування в магії, оберегах та при ворожінні. У населених пунктах Західної України досить часто розповідали про лісових духів, що мешкають в заростях бузини, або як упир перетворювався на кущ бузини.

Крім того, однокорінне слово Буза походить від дієслова «бешкетувати». Так, частенько, батьки називали неспокійну дитину.

Однак, так Бузина, згодом отримав прізвище Бузинний
.

Також зустрічається прізвище Бузина.

Жіноча форма прізвища — Бузинна.

Відомі носії 

 Бузинний Андрій Станіславович ( 1983) — гравець футбольного клубу «Росичі» (Богуслав Київської області).
 Бузинний Арсеній Максимович (1877—?) — український художник.
 Бузинний Микола Володимирович ( 1974) — директор Білоцерківської дослідно-селекційної станції ІБК і ЦБ НААН
 Бузинний Олександр Тихонович (1889 — після 1930) — український літературознавець, архівіст, педагог.

Примітки